Stone Mountain (plaats in Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Stone Mountain (berg in Georgia), een berg in de Amerikaanse staat Georgia
 Stone Mountain (North Carolina), een berg in North Carolina in de Verenigde Staten
 Stone Mountain State Park, een North Carolina State Park / berg in de Verenigde Staten
 Stone Mountain (Virginia), een berg nabij Norton, Virginia, in de Verenigde Staten
 Stone Mountain (Pennsylvania), een stratigrafische bergkam evenwijdig aan de Kishacoquillas Valley van centraal Pennsylvania in de Verenigde Staten
 Stone Mountain Provincial Park, een park in het Canadese British Columbia